Сейак (Верхние Альпы) ()
 Сейак (Коррез) ()